

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Go Soeda derrotó en la final a Chung Hyeon.

Cabezas de serie 

  Lu Yen-hsun (Semifinales)
 ''' Go Soeda (Campeón)
  Chung Hyeon (Finalista)
  Tatsuma Ito ''(Primera ronda)

<ol start=5>
  Lukáš Lacko ''(Baja)
  Illya Marchenko ''(Primera ronda)
  Alexander Kudryavtsev ''(Segunda ronda)
  Jimmy Wang ''(Segunda ronda, retiro)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Lecoq Seoul Open 2015